Gielgud:
 John Gielgud (1904-2000), acteur britannique
 Val Gielgud
 Maina Gielgud (née en 1945), danseuse britannique